Ли́ка Виссарио́новна Кавжара́дзе (; 26 октября 1959, Тбилиси — 11 октября 2017, там же) — советская и грузинская актриса, музыкант, модель и художница.

Биография 
Лика Кавжарадзе родилась 26 октября 1959 года в Тбилиси в семье специалистов-химиков. Через полтора года после её рождения родители Лики развелись, и отец не поддерживал отношений с семьёй. Лика училась сначала в школе-семилетке, затем перешла в другую школу, где получила среднее образование. В 1982 году она окончила Тбилисскую государственную консерваторию имени Сараджишвили по классу фортепиано.

Лика Кавжарадзе снималась в кино с 12 лет. Её дебютом стала роль девочки с цветами в криминальной драме «Когда зацвёл миндаль». Известность ей принесла роль Мариты в фильме Тенгиза Абуладзе «Древо желания». Уже в XXI веке Лика Кавжарадзе снялась в нескольких эротических короткометражках грузинского режиссёра Шота Каландадзе. Всего за свою карьеру актриса сыграла в тридцати двух фильмах.

Ещё одним увлечением Лики было рисование. Она занялась им в 30 лет, после смерти матери. Картины Кавжарадзе выставлялись в нескольких галереях. Непосредственно перед самой смертью она готовила очередную выставку своих работ.

Некоторое время в середине 80-х Лика Кавжарадзе работала моделью грузинского дома моды «Ирида».

Актриса умерла в собственной квартире в Тбилиси. Причиной смерти стал сердечный приступ. Панихида прошла в Кафедральном соборе Святой Троицы — Самеба. Почтить память Лики Кавжарадзе пришли политики, поклонники, друзья и коллеги. Актрису похоронили рядом с могилой матери на кладбище в районе  в Тбилиси.

Личная жизнь и здоровье 
Лика Кавжарадзе воспитывалась в строгих традициях. Родственники будущей актрисы тщательно её контролировали, чем Лика очень тяготилась. Первый раз актриса вышла замуж в 19 лет за Сандро Тактакишвили, с которым познакомилась на теннисной площадке. У пары родился сын Леван, который сейчас живёт в США и работает юристом. Муж Лики, учёный-физик, вскоре перевёлся в Москву для продолжения научной деятельности. Бытовая неустроенность и слабые чувства к супругу привели в конечном итоге к разрушению семьи. Впоследствии С. Тактакишвили уехал в США.

Со вторым мужем, Леваном Шанидзе, экономистом по образованию, Лика Кавжарадзе прожила 7 лет. Детей в этом браке не было. В дальнейшем близкие отношения у актрисы были с Шотой Каландадзе, для которого она была не только музой, но и подругой.

В возрасте 24 лет Лика Кавжарадзе впервые обратилась к медикам по поводу депрессии. Причины возникновения заболевания остались неизвестными. Болезнь сопровождала её всю жизнь, периодически выливаясь в попытки суицида. Лике требовалась ежегодная медикаментозная коррекция. Нервное заболевание значительно изменило её жизнь. Например, несмотря на серьёзные успехи в музыке, которой она начала заниматься в 5 лет, карьеру исполнителя пришлось оставить в связи с высокими психологическими нагрузками в этой сфере.

Лика Кавжарадзе была сильно привязана к матери. Её смерть стала болезненным ударом для актрисы.

В США проживает внук Лики — Александр.

Фильмография 
Если не указано иное, фильмография составлена по данным из баз: Internet Movie Database, КиноПоиск и

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 Фан-страница Лики Кавжарадзе в Facebook

Выпускники Тбилисской консерватории
Похороненные на Вакийском кладбище